Робин Седерлинг је освојио турнир. У финалу је победио Гаела Монфиса резултатом 6:1, 7:6(7:1).

Носиоци

  Роџер Федерер (полуфинале)
  Новак Ђоковић (треће коло)
  Енди Мари (четвртфинале)
  '''Робин Седерлинг (победник)
  Томаш Бердих (треће коло)
  Фернандо Вердаско (треће коло)
  Давид Ферер (треће коло)
  Енди Родик ''(четвртфинале)

<li>   Михаил Јужни (друго коло) 
<li>   Николај Давиденко (четвртфинале)
<li>   Јирген Мелцер (четвртфинале)
<li>   Гаел Монфис (финалиста)
<li>   Марин Чилић (треће коло)
<li>   Николас Алмагро (друго коло)
<li>   Иван Љубичић (друго коло)
<li>   Џон Изнер (друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Главни жреб
 Квалификације

Париз мастерс 2010.
Париз мастерс — појединачно